Die Liste der Far-East-Cup-Sieger im Skilanglauf verzeichnet die besten drei Athleten im Gesamtstand des Far East Cups sowie alle Sieger bei einzelnen Rennen.

Der Far East Cup wird im Skilanglauf seit 2004 jeweils um den Jahreswechsel Ende Dezember/Anfang Januar ausgetragen. Bei den in Ostasien – bisher ausschließlich in China, Japan und seltener auch in Südkorea – veranstalteten Wettbewerben nehmen hauptsächlich Athleten aus dem Organisationsgebiet, besonders Japan, teil, in Weltcuppausen gibt es jedoch auch Weltklasseathleten, die den Far East Cup als Möglichkeit nutzen, um weiterhin Wettkämpfe bestreiten zu können. Wie auch mehrere weitere Rennserien wird der Far East Cup von der Fédération Internationale de Ski (FIS) organisiert.

Gesamtwertungen 
Seit 2004 fanden bisher in fünf Saisons Far-East-Cup-Rennen statt, aber erst seit 2006 führt die FIS Gesamtlisten. Stand aller Statistiken ist nach der Saison 2021/22.

Männer

Frauen

Einzelrennen 
In dieser Statistik werden alle Athleten verzeichnet, die bei einem Far-East-Cup-Rennen gesiegt haben. Dazu werden die Jahre des ersten und des bisher letzten Sieges in diesem Cup genannt.

Männer 
Bei 132 Wettkämpfen der Männer siegten bisher 43 unterschiedliche Athleten. Mit 15 Siegen erfolgreichster Athlet ist der Japaner Keishin Yoshida.

Frauen 
Bei 132 Wettkämpfen der Frauen siegten bisher 34 unterschiedliche Athletinnen. Mit 24 Siegen erfolgreichste Sportlerin ist die Südkoreanerin Lee Chae-won.

Nationenwertung 
In dieser Tabelle werden die Siege der Athleten – sowohl Männer als auch Frauen – einer Nation addiert. Damit ist Japan, das schon 203 Siege in 264 Rennen holte, das erfolgreichste Land bei Männern und Frauen.

Weblinks 
Alle Männer-Ergebnisse der Far-East-Cup-Rennen im Skilanglauf
Alle Frauen-Ergebnisse der Far-East-Cup-Rennen im Skilanglauf

!
Far-East-Cup-Sieger